7-й механизированный корпус — оперативное войсковое объединение в составе ВС СССР.

История 
7-й механизированный корпус был сформирован с 1 августа по 30 сентября 1943 года в соответствии с директивой № 39976 Генерального штаба РККА от 1 августа 1943 года. Формирование проводилось в Костеревских танковых лагерях рядом с Солнечногорском (Московская область) 15 сентября 1943 года 7-му механизированному корпусу было вручено Боевое Красное Знамя.

7-й механизированный корпус принимал участие в ходе Великой Отечественной и советско-японской войн. В 1946 году переформирован в 7-ю механизированную дивизию. В 1957 году дивизия переформирована в 7-ю мотострелковую и расформирована в 1958 году.

В составе действующей армии 
 с 15.10.1943 по 31.01.1945
 с 03.03.1945 по 18.03.1945
 с 05.04.1945 по 11.05.1945
 с 09.08.1945 по 03.09.1945

Полное название 
7-й механизированный Новоукраинско-Хинганский ордена Ленина, Краснознаменный, ордена Суворова корпус

Награды корпуса 
 29 марта 1944 года — Почетное наименование «Новоукраинский» — присвоено приказом Верховного Главнокомандующего № 072 от 29 марта 1944 года за отличие в боях при освобождении города Новоукраинка.
 15 января 1944 года —  Орден Красного Знамени — награжден указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество.
 ??? —  Орден Суворова II степени — награжден указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество.
 28 мая 195 года —  Орден Ленина — награжден указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городом Брно и проявленные при этом доблесть и мужество.
 20 сентября 1945 года — почетное наименование «Хинганский»- присвоено приказом Верховного Главнокомандующего № 0162 от 20 сентября 1945 года за отличие в боях при форсировании горного хребта Большой Хинган.

Состав корпуса 
 Управление корпуса
 16-я механизированная Шумлинско-Хинганская ордена Суворова бригада
 63-я механизированная Хинганская ордена Богдана Хмельницкого бригада
 64-я механизированная Хинганская бригада
 41-я гвардейская танковая Шумлинско-Хинганская Краснознамённая ордена Кутузова бригада
 1440-й самоходно-артиллерийский полк
 1821-й самоходно-артиллерийский Пражский ордена Суворова полк
 109-й истребительный противотанковый артиллерийский полк
 614-й миномётный полк
 1713-й зенитный артиллерийский полк
 40-й отдельный гвардейский миномётный дивизион
 94-й отдельный мотоциклетный Хинганский батальон

Корпусные части:
 649-й отдельный батальон связи, с 15.10.1943
 136-й отдельный сапёрный ордена Александра Невского батальон, с 15.10.1943
 153-й ремонтно-восстановительный батальон, с 15.10.1943; 31.12.1944 переформирован в 547-ю ПТРБ и 548-ю ПАРБ
 547-я полевая танкоремонтная база, с 31.12.1944
 548-я полевая авторемонтная база, с 31.12.1944
 163-я отдельная рота химической защиты, с 15.10.1943
 612-я отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ, с 15.10.1943
 Авиационное звено связи, с 15.10.1943
 40-й полевой автохлебозавод, с 15.10.1943
 1759-я полевая касса Госбанка, с 15.10.1943
 2649-я военно-почтовая станция, с 15.10.1943

Командование корпуса

Командиры корпуса 
 генерал-майор танковых войск Дубовой Иван Васильевич (с 01.08.1943 по 05.11.1943);
 генерал-майор танковых войск,  Катков Фёдор Григорьевич (с 06.11.1943 по 03.09.1945)

Начальники штаба корпуса 
 полковник Ганьшин Вячеслав Иванович (с августа 1943);
 генерал-майор танковых войск Соммер Андрей Иосифович (с лета 1944);
 подполковник И. Ф. Эмельдеш (на октябрь 1944);
 полковник А. Г. Серга (на декабрь 1944, по январь 1945)

Заместители командира корпуса по строевой части 
 полковник Лебеденко Пётр Павлович (на декабрь 1943, на сентябрь 1944, на январь 1945)

Заместители командира корпуса по технической части 
 полковник Сергеев Василий Антонович (1944 — до конца войны)

Заместители командира по политической части 
 полковник Андреев Александр Павлович (с 27.01.1943 по 19.06.1943);

Начальники политотдела 
С июня 1943 года — заместители командира по политической части:
 полковник Ольшевский Михаил Александрович (с 17.01.1943 по 19.06.1943);
 полковник Андреев Александр Павлович (с 19.06.1943 по 05.11.1943);
 полковник Лукин Фёдор Алексеевич (с 05.11.1943 по 13.03.1946)

Начальники оперативного отдела 
 подполковник И. Ф. Эмельдеш;
 подполковник Удовицкий Иван Гавриилович (по 27.04.1945), погиб 27.04.1945 — ОБД

Начальники артиллерии 
 подполковник Морозов Андрей Михайлович (на август 1945)

Герои Советского Союза

Примечания

Литература 
 Погребной С. А. Лавиной стали и огня: Боевой путь 7-го механизированного Новоукраинско-Хинганского ордена Ленина, Краснознаменного, ордена Суворова корпуса. — М.: Воениздат, 1989. — 128 с.

Ссылки 
 7-й механизированный корпус

Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Механизированные корпуса СССР во время Великой Отечественной войны